Шаргородский — топонимическая фамилия, распространенная преимущественно среди евреев и украинцев.

Известные носители 
 Шаргородский, Аркадий Григорьевич (1930—2006) — стоматолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 
 Шаргородский, Константин Фёдорович (1665—1735) — духовник цесаревны Елизаветы Петровны.
 Шаргородский, Михаил Давидович (1904—1973) — доктор юридических наук, профессор.
 Шаргородский, Олег Витальевич (род. 1969) — российский хоккеист.
 Шаргородский, Сергей Михайлович (род. 1959) — журналист, литературовед и переводчик.
 Шаргородские, Лев и Александр — братья, писатели и драматурги, большинство произведений создали вместе.

См. также 
 Шарогородские — угасший русский дворянский род, ведущий начало от Константина Фёдоровича (1665—1735), духовника цесаревны Елизаветы Петровны, внучка которого, Екатерина Ивановна, камер-юнгфера императрицы Екатерины II (1762), была последней представительницей этого рода.

Примечания